Парк Победы (Сад Победы, ) расположен в западном секторе города Бельцы между улицами Т. Владимиреску (север), Чичикало (юго-запад) и Победы (юго-восток), занимая площадь 46797,42/54041,51 м.² с внешним периметром в 873,64/1029,93 метров.

Галерея

Примечания 

Сады и парки Бельц